Keith Wilkinson peut référencer à :

 , un ancien journaliste de télévision britannique ;
  (né en 1950), un ancien joueur de criquet britannique qui a joué pour le Worcestershire entre 1969 et 1975.